Нингуно има више значења:

 Нингуно (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Нингуно, Продуктора де Семиљас и Сереалес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Нингуно, Сентро де Неуропсикијатрија (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Нингуно, Сентро де Реадаптасион де Минима Сегуридад (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Нингуно (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Нингуно (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Нингуно (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Нингуно (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Нингуно (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Нингуно (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Нингуно (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Нингуно, Таљер (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Нингуно (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Ехидо Виља Ермоса (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Ехидо Виља Ермоса Амплијасион (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Ехидо Гвардијанес де ла Патрија (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Ехидо Ислас Аграријас А (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Ехидо План Насионал Аграрио (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Ехидо Чијапас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Колонија Ахумадита (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Колонија Закатекас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Колонија Камачо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Колонија Колорадо Нумеро Куатро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Колонија Мадеро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Колонија Полвора (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Колонија Франсиско Виља (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Родриго и Перез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Институто Библико Баутиста (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Просесадора Агропекуарија (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, САГАРПА (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Кампаменто де ла СКТ (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Комисион Насионал дел Агва (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Лос Јонкес (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Орфанаторио (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, СЕРЕСО (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, СИНЕ (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Алмасен и Молино Форахеро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Инвернадеро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, КОПЛАМАР (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Оспитал Псикијатрико (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Промосионес Туристикас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Алмасен Комунитарио (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, Сентро де Реабилитасион (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, СЕРЕСО (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно, Групо Акуикола Кампечанос (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно, Депосито де Есплосивос (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно, САНДИМЕС (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно, Вулканизадора (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно, ИНЕР (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно, Кријадорес Асосијадос Сала де Корте (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно, Палмикулторес дел Миленио дел Естадо де Кампече (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно, Продукторес де Палма де Асеите (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно, Коктелеријас (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно, Пронагра (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно (Еселчакан), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно (Тенабо), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно, Ганадера Уно (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно, Х и Л (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно, Екоабитат (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно, Унидад Абитасионал (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно, ФАЈП (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно, Сосиједад Коператива де Пескадорес (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нингуно, Асосијасион Ганадера (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нингуно, Мадерас и Емпакес Индустријалес Форесталес (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нингуно, Рестауранте Фамилијар (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нингуно, Сентро Инспекторијал Рекреативо (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нингуно, Салес Куавилтекас (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нингуно, Сиудад Санитарија (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нингуно, Лијензо Чаро (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нингуно, Ферокарилес Насионалес де Мексико (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нингуно (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нингуно, Сентро Екуестре Депортиво (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нингуно, Фабрика де Иело (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нингуно (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нингуно, Еспесијес и Кондиментос дел Семидесијерто (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нингуно, Форахес и Енгордас Текникас (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нингуно (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Нингуно, Авикола и Ганадера де Халиско Дос (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Нингуно, Касета Контрол де Инсендиос (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Нингуно, Клуб Синехетико (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Нингуно, СЕКАФ АК (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Нингуно, Крибадос и Деривадос дел Пасифико (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Нингуно (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Нингуно (Кваутемок, Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Нингуно, Емпакадора де Лимон (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Нингуно, Сентро де Еспектакулос Сантијаго (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Нингуно, Тритурадора дел Мунисипио (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Нингуно (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Нингуно, Зона де Толерансија (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Нингуно, Кампаменто де Ехидатариос (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Нингуно, Позо Синко САР (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Нингуно (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нингуно (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нингуно (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нингуно (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нингуно (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нингуно (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нингуно (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нингуно (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нингуно (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нингуно (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нингуно (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нингуно (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нингуно (Сан Фернандо, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нингуно (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нингуно (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нингуно (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нингуно (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, Копламар (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Акилес Сердан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, СЕРЕСО (Акилес Сердан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, Коралес (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Кваутемок, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Галеана, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, Аеропуерто (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Гвадалупе, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, СЕРЕСО (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, СЕРЕСО (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Хуарез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, Виверос Форесталес (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, СЕРЕСО (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, Коралес (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, Енгорда де Бесерос (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, Кампо Агрикола Еспериментал (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, Тритурадора (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, Коралес (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, Емпакадора де Карне (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, Виверос де Ногалес (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, Сентро Акуикола (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, Кампо де Голф (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно (Куахималпа де Морелос), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Нингуно (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Нингуно (Тлавак), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Нингуно (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Нингуно (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Нингуно (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Нингуно (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Нингуно, Ла Бодега (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Сентро Ботанеро (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Пермакултура (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Фабрика де Кесос (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Хардин Ботанико (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Гранха Порсина (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Гасолинера (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Дешуесадеро (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Карпинтерија де Муеблес Рустикос (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Ла Ладриљера (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Тритурадора (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Фабрика де Кесос (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Гранха Еспериментал (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Продуктора Насионал де Семиљас (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Гранха Авикола (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Санаторио (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Сентро де Десарољо Агропекуарио (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Гасолинера (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Емпакадора де Занаоријас (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Ла Форахера (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Торно и Таљер (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Гасолинера (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Клуб Синехетико (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Куртидурија (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Лас Ладриљерас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Таљер Меканико (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Касета де Рекурсос Идрауликос (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Фабрика де Еладос (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Гасолинера (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Гранха Авикола (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Ла Бодега (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Аутосервисио (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Авикола (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно (Алкозаука де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно, Сентро де Бачиљерато Текнико Агрикола (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно, Ескуела Мисион Ма. ла Гран Сењал (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно, Таљер Меканико (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно, Ла Гранха Порсина (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно, Табикеријас (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно, Асерадеро (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно (Тлалистакиља де Малдонадо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно, Унидад Абитасионал (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Нингуно, Гранха Ранчо Нуево (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Бодега Ехидал (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Естасион де Микрондас (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Гранха (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Макинарија Агрикола де Гвадалахара (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, ПАГОСА (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Растро Нуево Мунисипал (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, СЕИНХУРЕ (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Макиладора (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Агрокимикос и Фертилизантес (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Гранха Куатро Сакамекате (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Гранха Трес Сакамекате (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Унион Агрикола Рехионал Коста де Халиско (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Аерописта (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Ранчо АВИКОВ (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Асерадеро (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Гранха дел Треинта и Сијете (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Гранха Банамичи Нумеро Очо (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Асерадеро (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Емпакес САНДИМЕС (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, ИНИФАП САГАР (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Емботељадора де Оксиденте (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Нутрисион Агропекуарија (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Бодегас Руралес КОНАСУПО (Магдалена), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Асерадеро Потрериљос (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Асерадеро де лос Коконос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Естасион (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Гранха (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно (Ел Салто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Бодега К (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Крусеро Сан Мигел-Сан Хулијан Километро Сијете (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Гранха де Чаро (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Гранхас (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Километро Дијез Гранхас Камарена (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Парке Индустријал Аеропуерто (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Асерадеро (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Асерадеро де ла Кумбре (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Кампаменто де ла Естреља (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, КОНАФРУТ Сентро де Десарољо Фрутикола (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Сосиједад де Продукторес Агропекуариос дел Ваље де Томатлан (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Кампосанто (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Асерадеро (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Растро Тиф (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Гранха (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Парке индустријал Хилотепек (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Нингуно (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Ангамакутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Куизео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Чарапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Черан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Чилчота), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Екуандурео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Идалго, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Уандакарео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Уаникео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Истлан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Хуарез, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Лазаро Карденас, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Паниндикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Парачо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Кирога), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Тингвиндин), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Тлазазалка), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Виста Ермоса), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нингуно, КБТА (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Нингуно, Сентро Рекреативо Еколохико (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Нингуно, КБТА (Окуитуко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Нингуно, Депортиво Осфорд (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Нингуно, ДИКОНСА (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Нингуно, Сентро де Реадаптасион Сосијал (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Нингуно, Ентрада а ла ЕСКА (Тотолапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Нингуно, Кондуксионес и Каминос Конструктора (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Нингуно, Сентро де Реадаптасион Сосијал де Атлачолоаја (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Нингуно (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Нингуно (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Нингуно (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Нингуно (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Нингуно (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Нингуно (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Галеана, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Грал. Ескобедо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Хуарез, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Монтереј), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нингуно (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нингуно (Сиудад Истепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нингуно (Сан Балтазар Чичикапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нингуно (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нингуно (Сантијаго Сучилкитонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нингуно (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нингуно, УПАФПМ (Сан Херонимо Тлакочаваја), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нингуно (Виља де Зачила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нингуно, Парке Индустријал Кадерејта (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Нингуно (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Нингуно, Парке Индустријал Аеропуерто (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Нингуно, Парке Индустријал Бернардо Кинтана (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Нингуно, Парке Индустријал ла Круз (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Нингуно, Парке Индустријал ла Норија (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Нингуно, ФИНСА, Фраксионамијенто Индустријал дел Норте (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Нингуно, СЕРЕСО (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Нингуно (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Нингуно, Гранха (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Нингуно, Гранха (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Нингуно, Гранха (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Нингуно (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нингуно (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нингуно, Виверо Мунисипал (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нингуно, Гасолинера (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нингуно, Коредор Фрутикола Уно (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нингуно, Растро Мунисипал (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нингуно (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нингуно (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нингуно, Естасион де Микрондас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нингуно, Коредор Фрутикола (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нингуно (Бенито Хуарез, Кинтана Ро), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нингуно (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нингуно, Асосијасион Ганадера Локал (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нингуно (Лазаро Карденас, Кинтана Ро), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нингуно, Касета де Бомба де Агва (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нингуно (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нингуно (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нингуно, Гранха (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нингуно, Клуб Агилас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нингуно, Клуб Ипико (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нингуно, Басуреро (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нингуно (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нингуно (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нингуно, Комедор 57 (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нингуно (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нингуно, Кријадеро де Фауна Силвестре (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нингуно (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нингуно (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нингуно (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нингуно, Планта де Луз (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нингуно (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нингуно (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нингуно (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нингуно (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нингуно (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нингуно (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нингуно (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нингуно (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нингуно (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нингуно (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нингуно (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нингуно (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нингуно (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нингуно (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нингуно (Акончи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Басерак), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Уачинера), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Окитоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Бенито Хуарез, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нингуно (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Идалго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно, Асосијасион де Десарољо (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно, Естасион Куарентенарија (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно, Поста Зотекника (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Сан Фернандо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно, Планта Брикетеадора (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно, Сентро де Инвестигасион Акуиколас и Пекуаријас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно, Клуб де Тиро (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нингуно (Акансе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Бака), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно, Виверо (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Какалчен), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Сенотиљо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Чиксулуб Пуебло), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Чумајел), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Дзидзантун), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Алачо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Омун), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Уи), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Унукма), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Иксил), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Изамал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Канасин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Кантунил), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Мама), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Мокоча), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Муксупип), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Опичен), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Сакалум), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Санта Елена), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Сеје), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Сума), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Тамек), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Телчак Пуебло), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно, Таљер (Телчак Пуерто), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Тепакан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Тетиз), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Тикул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Тимукуј), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Тискакалкупул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Тискокоб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Тисмевак), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Тиспевал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно, УГРЈ (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Јаскукул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Јобаин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нингуно (Гвадалупе, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Нингуно (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Нингуно (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Нингуно (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Нингуно (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Нингуно (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Нингуно (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Нингуно (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Нингуно (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику